Суперкубок Европы 1972 года () — двухматчевое противостояние победителя Кубка европейских чемпионов сезона 1971/72 нидерландского «Аякса» и обладателя Кубка обладателей кубков того же футбольного года шотландского клуба «Рейнджерс».

Идея подобных встреч была предложена нидерландским журналистом газеты «De Telegraaf» Антоном Виткампом, решившим выявить сильнейшую команду Европы. В 1972 году Виткамп рассказал о своей идее Япу Ван Прагу, бывшим в то время президентом амстердамского «Аякса», который в свою очередь являлся текущим обладателем Кубка чемпионов. Руководитель нидерландского клуба воспринял подобную перспективу с энтузиазмом. Вскоре Виткамп, отец Ван Прага, Михаэль, и сам президент «Аякса» прибыли в Цюрих для встречи с президентом УЕФА Артемио Франки. Но по итогам беседы итальянский функционер отказал им в официальной поддержке турнира по причине действующей дисквалификации «Рейнджерс» из-за неподобающего поведения болельщиков глазговского коллектива во время финала Кубка обладателей кубков 1972. В результате розыгрыш согласился финансировать сам «De Telegraaf», а противостояние приурочили к столетию «джерс», праздновавшегося в тот же год.

Первый матч прошёл 16 января 1973 года на стадионе «Айброкс» — домашней арене глазговцев. Поединок закончился победой «Аякса» со счётом 3:1. В ответной игре, которая состоялась через восемь дней на Олимпийском стадионе в Амстердаме, сильнее вновь оказались футболисты нидерландского коллектива — 3:2.

Несмотря на то, что данное противостояние официально не было признано УЕФА, именно эти поединки между «Аяксом» и «Рейнджерс» называют первым розыгрышем Суперкубка Европы.

Отчёты о матчах

Первый матч

Второй матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1971/1972
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1971/1972

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах на сайте RSSSF.com

1972
Футбол в Европе в 1972 году
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК «Рейнджерс»
Январь 1973 года
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1973 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
События 16 января
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 24 января